Pierścień i róża – powieść Williama Thackeraya
 Pierścień i róża – film z 1986 roku
 Pierścień i róża – serial z 1986 roku